Ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 2016 come membro del girl group Berry Good, scioltosi nel 2021, e parallelamente si è dedicata alla conduzione televisiva e alla recitazione, ottenendo il suo primo ruolo da protagonista nel lungometraggio dell'orrore Choemyeon.

Biografia 
Johyun nasce con il nome di Shin Jee-won nel distretto di Bundang, Seongnam, il 14 aprile 1996; sua madre è stata una ballerina classica. Inizia a praticare short track da giovane, e nel 2006 vince il nono Torneo Nazionale di Short Track e Pattinaggio di Velocità nella categoria 500m donne frequentanti la terza e la quarta elementare, finché in prima media un infortunio le impedisce di proseguire la carriera agonistica; dopodiché si trasferisce all'estero a studiare. Diventa un'apprendista idol nel 2013, ma per volere della madre continua gli studi accademici e frequenta la Facoltà di Telecomunicazioni e Intrattenimento della Dongduk Women's University.

Nel novembre 2016 entra nel girl group Berry Good come sesto membro. Professionalmente adotta lo pseudonimo Johyun in omaggio all'attrice Joey Wong, nota come Wang Jo-hyun in coreano. Nell'autunno 2017 appare nel talk show Urido gukgadaepyoda per parlare della sua esperienza con lo short track in vista delle olimpiadi invernali di Pyeonchang 2018, e partecipa al talent show Mix Nine, arrivando ventiquattresima e venendo eliminata. Il 2018 la vede alla co-conduzione del game show di MBC Begin a Game. Si fa un nome nel mondo degli sport elettronici grazie alla sua passione per League of Legends, e nel 2019 appare in due programmi relativi: Game Dolympics 2019: Golden Card e Wangja-e game, nel quale concorre insieme alla squadra dei Jangtan Gamedan, arrivando in finale.

Nel 2020 presenta il varietà via cavo Yojeum geotdeul con Kim Yu-bin e Jun Hyo-seong, ha un ruolo di supporto nel film noir Yongnugak: Bijeongdosi e fa parte del cast principale della miniserie in due parti Hakgyo gidam - Oji anhneun a-i, mentre l'anno seguente è per la prima volta protagonista nel thriller dell'orrore Choemyeon, oltre a proseguire con la conduzione della seconda stagione di Yojeum geotdeul, stavolta affiancata da Heo Young-ji.

Il 12 maggio 2021, la casa discografica JTG Entertainment annuncia la fusione con la Starweave Entertainment e il conseguente scioglimento delle Berry Good; Johyun prosegue le sue attività professionali sotto la Starweave. Il 2 novembre entra nel cast della webserie Gyeo-ul jina beotkkot, tratta dall'omonimo webtoon, nel ruolo della protagonista femminile. Il 30 gennaio 2022 co-presenta il programma speciale della MBC dedicato alle Olimpiadi invernali di Pechino.

L'11 gennaio 2023 lascia la JTG e firma un contratto con Ghost Studio, continuando la carriera attoriale sotto il suo nome proprio, Shin Jee-won.

Filmografia

Attrice

Cinema 

 Yongnugak: Bijeongdosi (), regia di Choi Sang-hoon (2020)
 Choemyeon (), regia di Choi Jae-hoon (2021)

Televisione 

 Circle: I-eojin du segye () – serial TV, episodio 1 (2017)
Level Up () – serial TV, episodi 2, 8-9 (2019)
Geunom-i geunom-ida () – serial TV, episodio 1 (2020)
 Hakgyo gidam - Oji anhneun a-i (), regia di Yoo Young-sun – miniserie TV (2020)
 Gyeo-ul jina beotkkot – webserie, 8 episodi (2022)

Personaggio televisivo 

Urido gukgadaepyoda () – programma TV, 2 puntate (2017)
 Mix Nine () – programma TV, 14 puntate (2017-2018)
Comedy Big League () – programma TV, puntata 283 (2018) – conduttrice
 Begin a Game () – programma TV, 8 puntate (2018) – conduttrice
Jinjjasana-i 300 () – programma TV, 8 puntate (2018-2019)
Game Dolympics 2019: Golden Card () – programma TV, 2 puntate (2019)
Wangja-e game () – programma TV, 10 puntate (2019)
Jungle-ui beopcheok () – programma TV, 5 puntate (2020)
Yojeum geotdeul () – programma TV (2020-2021) – conduttrice

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Idol coreani